Кристя — фамилия, румынского происхождения:

Персоналии 
 Кристя, Адриан (род. 1983) — румынский футболист, полузащитник.
 Кристя, Андрей (род. 1984) — румынский футболист, нападающий.
 Кирстя, Георгий (в монашестве Герасим; 1914—2014) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Рымникский (с 1990 года).
 Кристя, Кэтэлина (род. 1975) — румынская теннисистка.
 Кристя, Николае (1906—1943) — румынский антифашист.